Буроспинный цветоед () — вид певчих птиц семейства цветоедовых.

Таксономия 
В составе вида выделяют следующие подвиды:

 D. e. everetti (Sharpe, 1877) — номинативный подвид, обитает в Западной Малайзии (на территории Селангора, был замечен также в Джохоре), на острове Бинтан и на севере и востоке Борнео.
 D. e. bungurense (Chasen, 1935) — встречается на архипелаге Бунгуран.
 D. e. sordidum (Robinson & Kloss, 1918) — Селангор и архипелаг Риау.

Изначально Ричард Шарп, описавший D. e. everetti, включил его в качестве отдельного вида в род . Таксономический статус всех трёх подвидов был неясен, в течение некоторого времени буроспинный цветовед считался подвидом толстоклювого (Dicaeum agile). Так, например, 1935 г Фредерик Чейзен объединил everetti, bungurense, sordidum, обитающие на Сундаланде, и agile из Индии, в один вид — Piprisoma agile (Piprisoma является синонимом Dicaeum). В 1947 г Эрнст Майр и  отнесли everetti, bungurense к Dicaeum agile, а sordidum — к Dicaeum modestum. В 1960 Финном Саломонсеном everetti, bungurense и sordidum были отделены в самостоятельный вид — Dicaeum everetti.

Все три подвида похожи между собой и были выделены в первую очередь на основании их ареала.

Латинское название вида дано в честь британского натуралиста Альфреда Эверетта.

Описание

Внешний вид 
Размеры составляют порядка 10 см.

Оперение верхней части тела (головы, спины, крыльев, хвоста) оливково-коричневое, причём хвост более тёмный. Маховые перья по краям зеленоватые.

Нижняя часть тела серовато-коричневая, заметно светлее верхней части. Середина груди и брюшко практически белые.

Цвет радужки глаз варьируется от беловатого до бледно-жёлтого или оранжевого.

Верхняя часть клюва серая, нижняя — коричневая с желтоватым пятном. Ноги серые или тёмно-коричневые.

Полового диморфизма нет. Неизвестно, как выглядят молодые особи.

Подвид D. e. bungurense отличается от номинального наличием полос на нижней части тела.

Голос 
Серия резких металлически «чип-чип».

Распространение 
Обитает на территориях с бедной почвой, в редколесьях, болотных и вторичных лесах, на их опушках, в мангровых зарослях, искусственных насаждениях, садах.

Держится на высоте до 1100 м над уровнем моря.

Точное количество особей не известно, однако популяция сокращается. Связано это в первую очередь с вырубкой низинных лесов на Борнео, из-за чего и так небольшой и раздробленный ареал становится более узким. Статус уязвимого вида не был дан ввиду того, что буроспинный цветоед способен приспосабливаться к вторичным средам обитания.

Биология 
Питается цветами, насекомыми и пауками. Вероятно, поедает также плоды, пыльцу и нектар лорантовых растений (что в целом типично для всего подвида).

В Борнео сезон размножения приходится на февраль.

Гнездо представляет собой маленький валяный мешочек белого цвета, сделанный из травы и растительного пуха. Подвешивается к ветке на высоте 5-6 метров над землёй.

Примечания 

Цветоедовые